Dit is een lijst van planetoïden 103601-103700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 103601 - || 2000 CP17 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103602 - || 2000 CU17 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103603 - || 2000 CG18 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103604 - || 2000 CH18 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103605 - || 2000 CM18 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103606 - || 2000 CR18 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103607 - || 2000 CE19 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103608 - || 2000 CR19 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103609 - || 2000 CE20 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103610 - || 2000 CS20 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103611 - || 2000 CW20 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103612 - || 2000 CD21 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103613 - || 2000 CM21 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103614 - || 2000 CF22 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103615 - || 2000 CQ22 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103616 - || 2000 CK23 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103617 - || 2000 CL23 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103618 - || 2000 CT23 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103619 - || 2000 CH24 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103620 - || 2000 CJ24 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103621 - || 2000 CA25 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103622 - || 2000 CR25 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103623 - || 2000 CN26 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103624 - || 2000 CF27 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103625 - || 2000 CY27 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103626 - || 2000 CH28 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103627 - || 2000 CL28 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103628 - || 2000 CB29 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103629 - || 2000 CN29 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103630 - || 2000 CS29 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103631 - || 2000 CL30 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103632 - || 2000 CP30 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103633 - || 2000 CW30 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103634 - || 2000 CA31 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103635 - || 2000 CT31 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103636 - || 2000 CW31 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103637 - || 2000 CF32 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103638 - || 2000 CJ32 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103639 - || 2000 CP33 || 2 februari 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 103640 - || 2000 CQ33 || 4 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103641 - || 2000 CV33 || 4 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103642 - || 2000 CG34 || 5 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103643 - || 2000 CW34 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103644 - || 2000 CK35 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103645 - || 2000 CP35 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103646 - || 2000 CD36 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103647 - || 2000 CH36 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103648 - || 2000 CG37 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103649 - || 2000 CJ37 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103650 - || 2000 CL37 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103651 - || 2000 CJ38 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103652 - || 2000 CP38 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103653 - || 2000 CR39 || 5 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103654 - || 2000 CX40 || 2 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 103655 - || 2000 CC41 || 6 februari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 103656 - || 2000 CV41 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103657 - || 2000 CW41 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103658 - || 2000 CL42 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103659 - || 2000 CS45 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103660 - || 2000 CJ46 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103661 - || 2000 CK46 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103662 - || 2000 CM46 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103663 - || 2000 CC47 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103664 - || 2000 CK48 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103665 - || 2000 CZ48 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103666 - || 2000 CU49 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103667 - || 2000 CB50 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103668 - || 2000 CB51 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103669 - || 2000 CW51 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103670 - || 2000 CD52 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103671 - || 2000 CP54 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103672 - || 2000 CB55 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103673 - || 2000 CZ55 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103674 - || 2000 CU58 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103675 - || 2000 CP59 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103676 - || 2000 CQ59 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103677 - || 2000 CT59 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103678 - || 2000 CY59 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103679 - || 2000 CL61 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103680 - || 2000 CP61 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103681 - || 2000 CN62 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103682 - || 2000 CY62 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103683 - || 2000 CK64 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103684 - || 2000 CF65 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103685 - || 2000 CB66 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103686 - || 2000 CX66 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103687 - || 2000 CL68 || 1 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103688 - || 2000 CS68 || 1 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103689 - || 2000 CK69 || 1 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103690 - || 2000 CM71 || 7 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103691 - || 2000 CG72 || 7 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103692 - || 2000 CJ72 || 3 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103693 - || 2000 CY72 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103694 - || 2000 CP73 || 7 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103695 - || 2000 CL75 || 5 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103696 - || 2000 CP75 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103697 - || 2000 CB76 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103698 - || 2000 CH77 || 10 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103699 - || 2000 CS77 || 7 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103700 - || 2000 CC78 || 7 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten